Cornard kan syfta på: 

 Cornard United FC

Geografi

Storbritannien
 Cornard Tye
 Great Cornard
 Little Cornard